Montcel kan syfta på:
 Montcel, Puy-de-Dôme
 Montcel, Savoie